Egbert Bartholomeusz Kortenaer – ammiraglio della flotta delle Repubblica delle Sette Province Unite. A lui sono state dedicate diverse unità della marina olandese:

Hr. Ms. Kortenaer - nome di varie unità navali della Marina militare olandese